Димитрис Фабас (; 22 декабря 1921 — 3 мая 1996) — греческий гитарист и композитор.

В детстве играл народные мелодии на лютне и мандолине. В 1939 г. поступил в Афинскую консерваторию, изучал музыкальную теорию у Теодороса Бабаянниса и гитару у Николаса Иоанну. В 1955—1956 гг. совершенствовал своё мастерство в Академии Киджи в Сиене под руководством Андреса Сеговии, одновременно занимаясь теорией под руководством Эмилио Пухоля.

Широко гастролировал по всему миру, исполнял классический репертуар (начиная с концертов Луиджи Боккерини) и произведения современных композиторов (в том числе Микиса Теодоракиса). Написал около 200 пьес и этюдов для гитары (иногда для двух или трёх гитар, в том числе «Ода миру» для трёх гитар и голоса на стихи Янниса Рицоса). Организовал оркестр гитаристов с двумя составами, взрослым и детским, и много концертировал с ним по Греции в 1979—1989 гг.

Дочь Фабаса — известная гитаристка Ева Фабас.

См. также 
 Маврудис, Нотис

Ссылки 
 Мемориальная страница на сайте Евы Фабас 

Гитаристы Греции
Академические музыканты Греции
Родившиеся в 1921 году
Родившиеся 22 декабря
Умершие в 1996 году
Умершие 3 мая
Персоналии по алфавиту